Kakaó (növényfaj) (Theobroma cacao): a mályvafélék (Malvaceae) családjába tartozó faj
 Kakaó (ital): kakaóporból és jellemzően tejből készített ital
 Kakaóbab: mezőgazdasági termény, a kakaónövény gyümölcse
 Kakaóvaj: a kakaóbabból nyert természetes zsiradék
 Kakaópor: a hántolt, pörkölt kakaóbabból nyert por